O Campeonato Sergipano da Série A2 de 1997 foi a 10ª edição do torneio que corresponde à segunda divisão do futebol em Sergipe. O campeão foi o .

Ver também 
Campeonato Sergipano 1999 - Série A1

2001
Futebol de 1999 no Brasil